Вартбург может означать: 

 Вартбург — замок в Тюрингии, на горе близ города Айзенаха.
 Вартбург — район в Германии. 
 Вартбург — марка восточногерманских легковых автомобилей.
 Вартбург, Вальтер фон (1888—1971) — швейцарский языковед.